Населението на Грузия през 2020 година е 3 716 900 души.

Възрастова структура 
(2008)

 0–14 години: 16,3% (мъже: 402 961 / жени: 352 735)
 15–64 години: 67,1% (мъже: 1 496 802 / жени: 1 610 725)
 над 65 години: 16,6% (мъже: 307 795 / жени: 459 823)
(2009)
 0–14 години: 16,1% (мъже: 395 929 / жени: 345 071)
 15–64 години: 67,6% (мъже: 1 503 360 / жени: 1 616 234)
 над 65 години: 16,4% (мъже: 302 103 / жени: 453 110)

Естествен прираст 

(1) Ражданията и умиранията от 1950-1959 г. са приблизителни.

Данните от 1993 г. не включват Абхазия и Южна Осетия

Народи

Вероизповедания

Езици 
Официален и най-употребяван майчин език е грузинския (71 %), следват руски (9 %), арменски (7 %), азерски (6 %), и други (7 %).

Вижте също 
 Списък на страните по население
 Население на Европа

Източници